Philippine ist ein weiblicher Vorname. Er ist eine deutsche und französische, weibliche Form von Philipp und bedeutet „Pferdefreundin“. Eine weitere Form lautet Philippa.

Namensträgerinnen: 
 Philippine von Brandenburg-Schwedt, Landgräfin von Hessen-Kassel, geb. Prinzessin von Preußen aus der Nebenlinie Brandenburg-Schwedt (1745–1800), zweite Ehefrau des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel 
 Philippine Elisabeth Cäsar (1686–1744), erste Gemahlin des Herzogs Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen
 Philippine Brand (1840–1920), deutsche Theaterschauspielerin
 Philippine Rose Duchesne (1769–1852), französische Ordensschwester und Heilige der römisch-katholischen Kirche
 Philippine von Edelsberg (1838–1917), österreichische Opernsängerin
 Philippine Engelhard (1756–1831), deutsche Dichterin
 Philippine von Griesheim (1790–1881), bekannte anhaltinisch-braunschweigische Adelige
 Philippine Leroy-Beaulieu (* 1963), französische Schauspielerin
 Philippine Pachl (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Philippine Charlotte von Preußen (1716–1801), viertes Kind des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. und dessen Gattin Sophie Dorothea
 Philippine von Reden (1775–1841), deutsche Schriftstellerin und Tochter des Adolph Freiherrn Knigge
 Philippine von Reuschenberg (1563–1618), Tochter von Wilhelm von Reuschenberg zu Overbach und Roschette und Margarethe von Gülpen
 Philippine de Rothschild-Sereys (1933–2014), Eigentümerin des berühmten Weingutes Château Mouton-Rothschild und Anteilseignerin der „Baron Philippe de Rothschild S.A.“
 Philippine Schick (1893–1970), deutsche Komponistin und Hochschuldozentin
 Philippine Welser (1527–1580), Frau von Erzherzog Ferdinand II. von Österreich

Phillippine steht für:

 Philippine (Niederlande), Kleinstadt in der niederländischen Gemeinde Terneuzen
 Adieu Philippine, ein 1960 entstandener französischer Spielfilm von Jacques Rozier

Siehe auch:
 Philippin
 Philippinen